Новгородское — посёлок в Гурьевском городском округе Калининградской области. Входит в состав Добринского сельского поселения.

Население

История 
В 1910 году в Метткайме проживало 379 человек, в 1933 году - 386 человек, в 1939 году - 361 человек.

В 1946 году Метткайм был переименован в поселок Новгородское.

Примечания 

Населённые пункты Гурьевского района (Калининградская область)